Das Memorial Argo Manfredini 2008 war ein Tennisturnier, das vom 3. bis 8. Juni 2008 in Sassuolo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 163 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 162 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 162 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Sassuolo